Zhang Hui (basketbalster) (1959), Chinees basketbalster
 Zhang Hui (shorttrackster) (1988), Chinees shorttrackster
 Zhang Hui (wielrenner) (1989), Chinees wielrenner
 Zhang Hui (synchroonzwemster), Singaporees synchroonzwemster
 Zhang Hui (politicus) (1963-2020), Chinees politicus